Deinlein ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Deinlein (1909–2003), deutscher Jurist
 Georg Friedrich Deinlein (1696–1757), deutscher Rechtswissenschaftler
 Michael von Deinlein (1800–1875), römisch-katholischer Erzbischof des Erzbistums Bamberg